«Звёздные во́йны: Повста́нцы» () — американский трёхмерный анимационный сериал 2014 года по вселенной «Звёздных войн», созданный компаниями Lucasfilm и Lucasfilm Animation. Действие сериала происходит на протяжении пяти лет до событий фильма «Звёздные войны. Эпизод IV: Новая надежда». В этот же временной отрезок происходят события игрового сериaлa «Андор» (2022).

3 октября 2014 года прошла премьера 43-минутного фильма «Звёздные войны: Повстанцы. Искра мятежа» () на Disney Channel, 13 октября — на Disney XD, а в России — 26 декабря.

Сюжет 

События сериала происходят во время расцвета Империи, в течение 5 лет до начала Оригинальной трилогии. Имперские войска и охотники за джедаями (инквизиторы) выслеживают последних рыцарей-джедаев и возникающие на Внешнем Кольце ячейки повстанцев.

Сериал повествует о небольшой группе повстанцев с планеты Лотал, живущих на космическом корабле «Призрак» и борющихся за свободу против зловещей Галактической Империи. Членами команды являются: 14-летний (после серии «День Империи» 15-летний, а на момент событий 4 сезона уже 18-летний) юный воришка-сирота Эзра Бриджер, обучающийся использовать Силу у своего учителя Кэнана Джарруса, капитана команды; пилот «Призрака» Гера Синдулла из расы тви’леков; мускулы команды Зеб Оррелиос из почти уничтоженной расы ласатов, убитых имперскими войсками во главе с агентом Александром Каллусом при падении Ласана; эксперт по взрывчатке с планеты Мандалор и бывший имперский кадет Сабин Врен; сварливый астродроид C1-10P по прозвищу Чоппер. Своими действиями команда поможет зарождению Альянса Повстанцев с целью возрождения Галактической Республики и восстановления демократической власти.

Персонажи 

21 июня 2014 в Dorling Kindersley вышел «Звёздные войны: Повстанцы: Путеводитель». В нём собрана вся основная информация о персонажах из сериала.

Главными героями сериала являются члены команды корабля «Призрак»: капитан команды и джедай Кэнан Джаррус (героически погиб в 4 сезоне), юный джедай Эзра Бриджер (пропал без вести в финале 4 сезона), владелица и пилот корабля Гера Синдулла (в конце 4 сезона родила сына, Джейсена Синдуллу), ласат Гаразеб (Зеб) Оррелиос, эксперт-взрывотехник Сабин Врен (покинула команду в 3 сезоне, но вернулась обратно в 4 сезоне) и сварливый астродроид C1-10P «Чоппер».

Антагонистами выступают: охотник на джедаев — Гранд-Инквизитор (погиб в финале 1 сезона), агент Бюро Имперской Безопасности Александр Каллус (завербован Гаразебом Оррелиозом во 2 сезоне, в 3 сезоне стал повстанческим агентом «Фалкрамом» вместо пропавшей во время миссии на Мэлакоре Асоки Тано, окончательно перешёл на сторону повстанцев в 4 сезоне), посланник планеты Лотал Макет Туа (убита во 2 сезоне), адмирал Кассиус Константин (убит в 3 сезоне), два инквизитора по прозвищу «Пятый брат» и «Седьмая сестра» (убиты во 2 сезоне бывшим лордом ситхов Молом на Мэлакоре), Губернатор Лотала Аринда Прайс (погибла в финале 4 сезона).

Так же в сериале эпизодически присутствуют легендарные герои саги, такие как Дарт Вейдер/Энакин Скайуокер (умер в VI эпизоде), Дарт Сидиус (окончательно умер в IX эпизоде), Оби-Ван Кеноби (слился с Силой в IV эпизоде), Йода (слился с Силой в VI эпизоде), Лэндо Калриссиан, Лея Органа (слилась с Силой в IX эпизоде), C-3PO, R2-D2, Хондо Онака, гранд-адмирал Траун (пропал без вести в финале 4 сезона), гранд-мофф Уилхафф Таркин (погиб в IV эпизоде), Ведж Антиллес, капитан Рекс, Асока Тано (пропала во 2 сезоне, но вернулась в конце 4 сезона) и бывший лорд ситхов Мол (умер в 3 сезоне от рук Оби-Вана Кеноби).

В ролях 
Примечание: 1) выделенное  курсивным  шрифтом — позывные или номера персонажей. 2) Персонажи-животные и дроиды, не обладающие возможностью говорить, не вписываются.

Эпизоды 

До премьеры фильма «Искра мятежа» на Disney Channel вышли 4 короткометражки, в которых были показаны герои сериала.

2 октября 2014 года сериал был продлён на 2 сезон.

С 3 октября 2014 года по 2 марта 2015 года в эфире прошёл 1 сезон, состоящий из 14 серий.

В России премьера 1 сезона сериала началась 30 января 2015 года, спустя 5 недель после премьеры фильма Искра мятежа (26.12.2014), а закончилась 22 мая 2015 года.

20 июня 2015 года на Disney XD вышел фильм «Звёздные войны: Повстанцы. Осада Лотала».

Премьера 2 сезона шла с 14 октября 2015 года по 30 марта 2016 года на Disney XD, а в России — с 5 февраля по 17 июня 2016 года.

3 сезон транслировался на Disney XD с 24 сентября 2016 года по 25 марта 2017 года со старта фильма «Звёздные войны: Повстанцы. Шаги во тьму». В России премьера 3 сезон показывали с 17 февраля по 4 мая 2017 года.

3 марта 2017 года сериал был продлён на 4 сезон, который будет последним.
16 октября 2017 года стартовал 4 сезон. Он показывался в России со 2 по 25 апреля 2018 года.

Критика 
На сайте Metacritic сериал получил 78 из 100 баллов, основываясь на 4 отзывах, указав «В целом благоприятность отзывов» IGN и Variety особо похвалили за пилотный фильм «Искра мятежа», единственной их критикой была плохая рисовка расы вуки.

Портал film.ru отметил довольно удачную пилотную серию, указав на схожесть «Повстанцев» с сериалом «Светлячок». Оценка пилотной серии — 8/10.

Однако средний рейтинг со стороны зрителей в российском сегменте интернета оказался не столь благосклонным, на сайте Кинопоиск сериал был оценён зрителями неоднозначно, едва половина зрителей отметили, что им понравился мультсериал, остальные раскритиковали его за скучность и сильную упрощённость сюжета, слабость и невыразительность батальных сцен, а также слабым показом политической стороной конфликта в сравнении с Войнами клонов (это не учитывая нейтральные отзывы, которые также раскритиковали данный мультсериал по тем же причинам, а также обвинили Дисней в халатности и паразитировании на знаменитой франшизе).

Не смотря на это, сериал высоко оценен в западном сегменте интернета. Среднее арифметическое от отзывов 40 тысяч зрителей на IMDb — 8/10.

Примечания

Ссылки 

 
 

 
Мультсериалы США, запущенные в 2014 году
Мультсериалы США, завершённые в 2018 году
Научно-фантастические телесериалы США
Мультсериалы на английском языке
Мультсериалы, снятые по мотивам фильмов
Мультсериалы о космических путешествиях